Hereford United FC (celým názvem: Hereford United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Hereford v nemetropolitním hrabství Herefordshire. Založen byl v roce 1924 po fúzi klubů St Martins a RAOC (Rotherwas). Klubové barvy byly černá a bílá.

V červnu 2014 byl vyloučen z Conference Premier kvůli finančním nesrovnalostem. Klub se poté musel přihlásit do Southern Football League. Ovšem v prosinci 2014 byl právě kvůli finančním nesrovnalostem vyšetřován Football Association, s čímž souviselo i okamžité ukončení členství v soutěžích podléhající pod národní svaz. Po pár dnech byl klub z rozhodnutí Vrchního soudu právoplatně zrušen. Po jeho zániku byl ve městě založen příznivci vlastní klub Hereford FC.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Edgar Street s kapacitou 5 966 diváků.

Získané trofeje 

 Welsh Cup ( 1× )
 1989/90

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1971/72, 1973/74, 1976/77, 1981/82, 1989/90, 1991/92, 2007/08, 2010/11
 Welsh Cup
 Vítěz: 1989/90
 EFL Cup
 3. kolo: 1974/75
 FA Trophy
 Semifinále: 1970/71, 2000/01
 EFL Trophy
 Semifinále: 1988/89, 1995/96, 2004/05, 2005/06, 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1928–1939: Birmingham & District League
 1945–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1964: Southern Football League (Premier Division)
 1964–1965: Southern Football League (Division One)
 1965–1972: Southern Football League (Premier Division)
 1972–1973: Football League Fourth Division
 1973–1976: Football League Third Division
 1976–1977: Football League Second Division
 1977–1978: Football League Third Division
 1978–1992: Football League Fourth Division
 1992–1997: Football League Third Division
 1997–2006: Conference National
 2006–2008: Football League Two
 2008–2009: Football League One
 2009–2012: Football League Two
 2012–2014: Conference Premier
 2014–2015: Southern Football League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2013/14: Klub byl po sezóně vyloučen z Football Conference, následně se přihlásil do Southern Football League.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky – archiv z 28. března 2014 
 Giant killers of the FA Cup (05.02.1972): Hereford United – Newcastle United, YouTube 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1924
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Hereford